La Prima Divisione fu il 4º livello calcistico in assoluto e il massimo campionato regionale di calcio disputato in Italia nella stagione 1947-1948.

Piemonte

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.
      Ritirato dal campionato e retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Differenza di 64 reti nel computo totale reti fatte/reti subite (453/389).

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Mancanno i risultati di Alta Italia-Carignano e Busca-Alta Italia.

Finali regionali

Girone finale ? 
 Castellettese
 Pray
 Virtus Villa

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone finale ? 
 Barcanova
 Susa
 Tuttosport
 Verolengo

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Finalissima 

 Coggiola, Pray e Sestese promosse in Promozione.

Liguria

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Differenza di 3 reti nel computo totale reti fatte/reti subite (287/290).

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Finali liguri 
 L'Intemelia e la Novese sono promosse in Promozione.

Lombardia

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.
      Ritirato dal campionato e retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone F

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.
  Retrocesso e in seguito riammesso.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Lomazzo ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone L

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone M

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
L'Alzano rinuncia al campionato di Prima Divisione 1948-1949 e si iscrive in Seconda Divisione Provinciale bergamasca.

Girone N

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone O

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone P

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone Q 
Questo girone era interamente composto da sole squadre "riserve".

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone R

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.
  Retrocesso e in seguito riammesso.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone S

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone T

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone U

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone V

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone W

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone Z

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Gironi semifinali per la promozione 
Le vincenti sono state suddivise in 4 gironi di semifinale.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Il Breno è ammesso allo spareggio incrociato con la vincente del Trentino. Battendo il Lancia di Bolzano (1-1 fuori e 3-1 in casa) ed è promosso in Promozione 1948-1949.
Mancanno i risultati delle gare: Villoruniverso-Gambolese e Gravellonese-Bustese.
La Gambolese rinuncia alla Promozione.

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Pur non avendo superato la fase finale, il Laveno è ammesso in Promozione 1948-1949 a completamento dell'organico.

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
La Pontevichese rinuncia alla Promozione.

Finali per il Titolo

Finalissima per il Titolo 

 Il Villasanta "Aldo Sala" è campione lombardo di Prima Divisione.

Veneto

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Belluno B, Vittorio Veneto B, Coneglianese B, Godega e Montello hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Bassano B ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Marzotto Valdagno B, Spes Pojanese e Montebello hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Pescantina ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Semifinali venete

Girone A semifinali Veneto

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone B semifinali Veneto

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone C semifinali Veneto

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone D semifinali Veneto

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Finali venete 

Legenda:
      Campione regionale veneto.
      Promosso in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Spareggio per il primo posto in classifica

Friuli-Venezia Giulia

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Finali regionali

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Trentino-Alto Adige

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Olivo ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
Vincenzo Lancia è stato poi ammesso in Promozione 1948-1949 per motivi di rappresentanza geografica.

Spareggio per il primo posto in classifica

Il Vincenzo Lancia è ammesso alle finali interregionali contro il Breno (Lombardia):

Spareggio interregionale

Emilia-Romagna

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Persicetana e Cavezzo hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia e sono state poi riammesse in Prima Divisione 1948-1949.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Fonte:

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.
      Ritirato e retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.
  Retrocesso e successivamente riammesso.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
San Secondo ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
Catelmassa è stato poi ammesso in Prima Divisione 1948-1949.
Pesenti, San Secondo e Casteldariese non iscritti la stagione successiva.

Girone finale

Squadre partecipanti 
  Bagnacavallese
  Baricellese
  Noceto
 
 ?

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

 Bagnacavallese campione d'Emilia di Prima Divisione.

Toscana

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Scintilla promossa a tavolino in Promozione 1948-1949 ad altrui rimpiazzo.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.
      Ritirato dal campionato e retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Ardenza, Volterrana e Castiglioncello hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
Antignano ha scontato 2 punti di penalizzazione in classifica per due rinunce.
Argentario ha scontato 3 punti di penalizzazione in classifica per tre rinunce.
2 punti mancanti per partita data persa ad entrambe le squadre.

Spareggio per il primo posto in classifica

Finali 
 Pontassieve campione di Toscana e promosso in Promozione 1948-1949.

Marche

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Semifinali

Finale

Spareggi promozione

 La Cartiera Miliani di Fabriano è campione delle Marche e promossa in Promozione 1948-1949.

Umbria

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
 Il Giontella Bastia rinuncia alla promozione in Promozione 1948-1949 e cessa attività alla fine della stagione.
 Il Lavoratori Società Terni è ammesso alla disputa dello spareggio con la 2ª classificata delle finali laziali. In seguito al Caso Napoli sarà promosso comunque in Promozione 1948-1949 nonostante la sconfitta.

Lazio 
 Prima Divisione Laziale 1947-1948

Qualificazione interregionale 
Spareggio incrociato fra le seconde classificate del Lazio e dell'Umbria. La vincente guadagnava la promozione alla categoria superiore.

Abruzzi e Molise 

 Roseto campione degli Abruzzi e promosso in Promozione 1948-1949.

Campania

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Aurora Napoli e Bar Moccia hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
Palmese ha scontato 3 punti di penalizzazione in classifica per tre rinunce.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone Finale

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Puteolana è stata poi ammessa in Promozione 1948-1949.

Puglia

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Trani ed Olympia Trani hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
Corato, Serenissima Bitonto e Cerignola sono state poi riammesse in Promozione 1948-1949.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Toma Maglie è stato poi ammesso in Promozione 1948-1949.
Toma Maglie e Pro Italia hanno scontato 1 punto di penalizzazione.

Basilicata

Calabria

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Finali 
 Pro Palmi promossa in Promozione.

Sicilia

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Juventus Gazzi ha scontato 3 punti di penalizzazione in classifica per tre rinunce. Ritirata prima della fine del campionato.
Castelvetrano è stato poi ammesso in Promozione 1948-1949 a completamento degli organici.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.
Note:
Riesina ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
Licata e Calatina sono state poi riammesse in Promozione 1948-1949 a completamento degli organici..

Finali regionali

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Sardegna

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Fonte:

Legenda:
      Campione regionale sardo, promosso in Promozione 1948-1949.
      Retrocesso in Seconda Divisione.
      Ritirato dal campionato e retrocesso in Seconda Divisione 1948-1949.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per l'attribuzione di un titolo sportivo di promozione oppure retrocessione.
Le squadre Riserve B non potevano essere promosse alla categoria superiore.

Finalissima della I Divisione

Note 
A parità di punteggio le squadre furono normalmente classificate a pari merito, mentre i regolamenti dei campionati redatti dalla F.I.G.C. per questa e per le successive stagioni prevedevano che, trovandosi necessità di attribuire qualsiasi titolo sportivo di promozione o retrocessione, si procedesse a disputare uno o più spareggi in campo neutro.

Bibliografia 
Comunicati FIGC:
 Comunicato ufficiale FIGC della Lega Regionale Veneta aprile 1948 (consultato presso ?).

Giornali:
 Archivio della Gazzetta dello Sport, anni 1947-1948, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 e presso Emeroteca del C.O.N.I. di Roma (non è online ma è da consultare in sede).
 Corriere di Chieri e dintorni, anni 1947-1948 - consultabile online.
 Risveglio Ossolano, anni 1947-1948 - consultabile online.
 Il Cittadino di Monza, anni 1947-1948 - consultabile online.
 Il Lavoro, di Genova, anni 1947-1948, consultabile online.
 Gazzetta di Mantova, anni 1947-1948 - consultabile online.
 Gazzetta d'Alba, anni 1947-1948 - consultabile online.
 Giornale di Trieste, anni 1947-1948 - consultabile online.
 La Brianza, di Monza, anni 1947 e 1948, consultabile online.
 Il Giornale di Brescia, anni 1947-1948 - consultabile online.

Libri:
 
 
 
 
  .

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1947
Calcio nel 1948